Live at Hull 1970 — концертний альбом англійської рок-групи The Who . Їх виступ у Ратуші Халла 15 лютого 1970 року був записаний Бобом Придденом за допомогою Pye Mobile Unit .   У кількох піснях звук бас-гітари був записаний погано або втрачено через технічні проблеми. Для цих пісень композицію на бас-гітарі з попереднього вечора Live at Leeds було підібрано до виконання Hull, що дозволило представити шоу повністю.

Оригінальний сетлист

Трек-лист 
Усі пісні, написані та спродюсовані Пітом Таунсендом, за винятком тих, де це зазначено.

 Учасники

 Роджер Долтрі — вокал, губна гармоніка, бубон
 Джон Ентвістл — бас-гітара, вокал
 Кіт Мун — ударні, перкусія, вокал
 Піт Таунсенд — соло-гітара, вокал
 Продюсер і записав: Боб Придден

 Дизайн

 Дизайн рукава від Річарда Еванса
 Фото: Річард Еванс і Кріс Маккорт

 нотатки

 Випуск концерту 2012 року, спочатку випущений у 2010 році як частина бокс-сету Live at Leeds (40th Anniversary Ultimate Collectors' Edition).
 Оригінальний запис, виготовлений The Who у ратуші Халла 15 лютого 1970 року. Записано на Pye Mobile .

Посилання 
 
Концертні альбоми 2012